Damasceno ist der Familienname folgender Personen:

 Athos Damasceno Ferreira (1902–1975), brasilianischer Dichter, Schriftsteller, Übersetzer, Journalist, Literaturkritiker und Historiker
 Jacson Damasceno Rodrigues  CSsR (1948–1998), brasilianischer Weihbischof in Manaus
 Damasceno Monteiro (Manuel Salustiano Damasceno Monteiro) (1818–1890), portugiesischer Politiker
 Marco Damasceno (* 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Raymundo Damasceno Assis (* 1937), römisch-katholischer Geistlicher und emeritierter Erzbischof von Aparecida